Siropleura är ett släkte av svampar. Siropleura ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siropleura